Cheyney ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Potts Cheyney (1861–1947), US-amerikanischer Historiker
 George W. Cheyney (1854–1903), US-amerikanischer Politiker
 Peter Cheyney (1896–1951), englischer Schriftsteller